Диодор може да се односи на слеће историјске и неисторијске личности:
Диодор са Сицилије, антички историчар, аутор Историјске Библиотеке.
Диодор, командант Амфипоља, чиновник македонског краља Персеја.